Tomáš Zmoray (ur. 26 lipca 1989 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacki skoczek narciarski, reprezentant klubu ŠK Kartík Banská Bystrica. Jest dwukrotnym złotym medalistą indywidualnie (w 2008 oraz 2010) oraz brązowym medalistą mistrzostw Słowacji: dwa razy indywidualnie i dwa razy drużynowo w latach 2006/2007.

Swój rekord życiowy w długości skoku (173,5 m) ustanowił w 2009 roku w Planicy.

Zmoray wygrał w sezonie 2010/2011 klasyfikację generalną Pucharu FIS.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty T. Zmoraya na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty T. Zmoraya na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2010  Planica – nie zakwalifikował się
 2014  Harrachov – nie zakwalifikował się

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – dyskwalifikacja
 2006  Kranj – 57. miejsce
 2007  Tarvisio – 45. miejsce
 2008  Zakopane – 58. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 33. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – 16. miejsce
 2007  Planica – 12. miejsce
 2008  Zakopane – 15. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 14. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 60.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 75.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 52.
 2010 – 63. (ostatni)

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2011 – 51.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 57.
 sezon 2009/2010: 143.
 sezon 2011/2012: 76.
 sezon 2013/2014: 117.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 8 lutego 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008: 88.
 2009: 68.
 2010: 122.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 261.
 sezon 2006/2007: 48.
 sezon 2007/2008: 97.
 sezon 2008/2009: 8.
 sezon 2009/2010: 11.
 sezon 2010/2011: 1.
 sezon 2012/2013: 185.
 sezon 2013/2014: 3.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Szczyrbskie Jezioro – 9 sierpnia 2008 (3. miejsce)
  Eisenerz – 1 lutego 2009 (2. miejsce)
  Predazzo – 8 sierpnia 2009 (2. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 12 września 2009 (2. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 13 września 2009 (2. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 24 lipca 2010 (1. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 25 lipca 2010 (3. miejsce)
  Einsiedeln – 8 października 2010 (3. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 8 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Szczyrk – 15 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Zakopane – 17 sierpnia 2013 (1. miejsce)
  Zakopane – 18 sierpnia 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Słowaccy olimpijczycy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010